Мейстрилийга () е най-висшата футболна дивизия в Естония. Основана е през 1991 г., а от 2009 г. има професионален и полупрофесионален статут. Само шест отбора са професионални, останалите четири са полупрофесионални.

Подобно на много страни с ниски зимни температури, футболният сезон започва около март и завършва в края на ноември. Всички отбори играят по между си четири пъти. Отборът класирал се на последно място изпада в по-долната дивизия Есилийга.

Отборът с най-много титли е Флора Талин. Той е бил 9 пъти шампион на Естония

Отбори 
 Флора Талин
 ЯК Нъме Калю
 ФК Куресааре
 ФК Левадия Талин
 ФК Пайде Линамесконд
 ФК Силамяе Калев
 ФК Тамека Тарту
 ЯК Нарва Транс
 ФК Вилянди
 ФК Талина Калев

Шампиони

Шампиони по клубове 

Турнири по футбол
Футбол в Естония